České příjmení Synek, přechýleně Synková, znamená zdrobnělinu od slova syn a nosí nebo nosilo jej více různých osobností:

 Bedřiška Synková (* 1935) – česká skautka
 Emil Synek – více osob téhož jména
 František Listopad – rodným jménem Jiří Synek, český spisovatel
 František Synek (1916–???) – učitel a speciální pedagog
 Jana Synková (* 1944) – česká herečka
 Jana Synková (politička) (1931–???) – česká lékařka a politička KSČ, ministryně školství
 Jindřich Synek (1908–1973) – československý politik, poslanec ČSL
 Jitka Synková (* 1964) – česká ekonomka, manažerka
 Liane Synek (1922–1982) – rakouská operní pěvkyně
 Matylda Synková (1906–1949) – československá politička, poslankyně KSČ, manželka Otty Synka
 Maxmilián Synková (1911–???) – český fotbalista, záložník a útočník
 Miloslav Synek (1935–2022) – český odborník na podnikovou ekonomiku
 Ondřej Synek (* 1982) – český sportovec, veslař, skifař
 Otto Synek (1900–1941) – český politik a novinář, bratr Viktora Synka
 Viktor Synek – český novinář, bratr Otty Synka

Příjmení Synek též slouží jako pseudonym:
 Zdeněk Svěrák – pseudonymem Emil Synek, český herec, scenárista, spisovatel, textař, dabér a pedagog

Příjmení Synek je též součástí názvu náměstí:
 náměstí Bratří Synků – náměstí v centrální části Nuslí v Praze 4